Fun Park Fyn, tidligere kaldet Fyns Sommerland, er en forladt forlystelsespark otte kilometer nord for Aarup på Fyn.
Vandrutsjebaner og radiobiler har været blandt forlystelserne.
Det forladte sted er populært blandt fotografer og til urbex,
men har også tiltrukket hærværksmænd og tyve.

Parken åbnede i 1978 som Fyns Sommerland.
Fun Park Fyn lukkede som forlystelsespark i august 2006,
og genåbnede ikke for sæsonen i 2007.
Den fynske investor Leif Bork Christiansen var ejeren bag, men både ham selv personlig og hans investeringsselskab gik konkurs i kølvandet på Roskilde Banks krak.
Anpartsselskabet bag forlystelsesparken blev opløst i 2016 efter frivilig likvidation.

Det danske hardrockband Malrun optog i 2012 en musikvideo på stedet.

Fun Park Fyn ligger på Fjellerupvej syd for Billesbølle lige nord for Klokholm.

I 2022 annnoncerede en gruppe investorer at de agter at genåbne parken i 2023. Som optakt er der blevet afholdt et åbent hus-arrangement i sommeren 2022, og et horror-arrangement i efteråret 2022.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Facebook-side fra 2022 investor-gruppen
 Facebook-fællesskabsside for parken
 Horror Drive Thru Fyn, arrangement i efteråret 2022 

Nedlagte forlystelsesparker i Danmark
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Assens Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Middelfart Kommune
Ophørt i 2006
Etableret i 1978